„Рено̀ Канго̀“ (Renault Kangoo) е модел баничарки на френската компания „Рено“, произвеждан от 1997 година.

Моделът заменя произвеждания от 1985 година „Рено Експрес“, като първото поколение е базирано на „Рено Клио II“, а второто (2008) е с по-големи размери и използва обща платформа с „Рено Меган III“. Първото поколение е продавано и под търговската марка „Нисан Кубистар“, а второто – като „Мерцедес-Бенц Ситан“.

Бележки 

Канго
Многофункционални автомобили